Csehország
 Tvarožná, település a Brno-vidéki járásban
 Szlovákia
 Duránd (szlovákul Tvarožná), település az Eperjesi kerület Késmárki járásában